«Беспокойство» — научно-фантастическая повесть Аркадия и Бориса Стругацких. Входит в цикл о Мире Полудня. Первый вариант «Улитки на склоне».

Сюжет 

Действие повести происходит на планете Пандора, которую изучают земляне XXII века. Сюжет разбит на две линии. В первой биолог Михаил Сидоров, по прозвищу Атос, разбившийся над лесом Пандоры, живёт у аборигенов и пытается выбраться к своим. Во второй рассказывается об исследовательской Базе, где служит директором друг Атоса Поль Гнедых и куда по непонятной причине прилетел знаменитый звездолётчик Леонид Горбовский.

История создания и публикации 
Повесть была написана в 1965 году как часть цикла о Мире Полудня, с уже знакомыми читателю героями: Леонидом Горбовским, Атосом-Сидоровым, Полем Гнедых. Тогда же авторы сочли её неудачной и переделали. Они изменили имена главных героев, оставили главы о Лесе и написали главы в кафкианском стиле о некоем Управлении. Так появилась не имеющая отношения к Миру Полудня повесть «Улитка на склоне» со своей сложной издательской судьбой. Повесть «Беспокойство» была отложена в архив, и опубликовать её решили только в 1990 году.

Проблематика 

В главах о лесе авторы поднимают проблему выбора в ситуации противостояния со сверхчеловеческой силой (см. повести «Далёкая радуга», «За миллиард лет до конца света» и др.). Атос делает выбор в пользу борьбы, как бы она ни была сложна. В главах о Базе основная проблема — о пределе человеческого знания. Горбовский интуитивно чувствует опасность для человечества, которое поверило в безграничную силу разума. Одному из персонажей он говорит:

Вы спрашиваете, чего я боюсь. Я не боюсь задач, которые ставит перед собой человечество, я боюсь задач, которые может поставить перед нами кто-нибудь другой. Это только так говорится, что человек всемогущ, потому что, видите ли, у него разум. Человек — нежнейшее, трепетнейшее существо, его так легко обидеть, разочаровать, морально убить. У него же не только разум. У него так называемая душа. И то, что хорошо и легко для разума, то может оказаться роковым для души. А я не хочу, чтобы всё человечество — за исключением некоторых сущеглупых — краснело бы и мучилось угрызениями совести или страдало бы от своей неполноценности и от сознания своей беспомощности, когда перед ним встанут задачи, которые оно даже и не ставило.

Скандал с «Аватаром» 

После выхода фильма «Аватар», где речь идёт об освоении землянами лесов планеты Пандора, в российской прессе распространялись слухи, что Борис Стругацкий обвинил создателей в плагиате. После разгоревшегося скандала Борис Натанович эти слухи категорически опроверг.

Примечания

Ссылки 

 Повесть «Беспокойство»

Мир Полудня
Повести братьев Стругацких
Фантастические повести на русском языке
Повести 1956 года